Rodion () ist ein männlicher Vorname. Koseformen sind Rodja, Rodjuscha oder Radik.

Bekannte Namensträger:
 Rodion Cămătaru (* 1958), ehemaliger rumänischer Fußballspieler
 Rodion Djatschenko (* 1983), russischer Fußballer
 Rodion Gataullin (* 1965), russischer Leichtathlet
 Rodion Rodionowitsch Kasakow (1758–1803), russischer Architekt
 Rodion Judin (* 1997), lettischer Snookerspieler
 Rodion Luka (* 1972), ukrainischer Segler
 Rodion Malinowski (1898–1967), sowjetischer Marschall und Politiker
 Rodion Markovits (1884–1948), ungarisch-jüdischer Autor
 Rodion Nachapetow (* 1944), russischer Filmschauspieler
 Rodion Pauels (* 1963), deutscher Sportmanager
 Rodion Schtschedrin (* 1932), russischer Komponist und Pianist

Weitere Bedeutungen:
 Rodion Raskolnikow ist die fiktive Hauptfigur in Dostojewskis Roman „Schuld und Sühne“.

Männlicher Vorname